

Lokalizacje

Niemcy 
 Rothenfels – dzielnica gminy Deining w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Rothenfels – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Inne 
 Rothenfels – zamek w Oberwölz
 Rothenfels – zamek koło Rothenfels

Zobacz też 
 Königsegg-Rothenfels
 Rotenfels